La Guerre de l'Anneau peut désigner :
 La guerre de l'Anneau, un conflit fictif décrit dans Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.
 La Guerre de l'Anneau, un jeu vidéo édité par Sierra en 2003.
 La Guerre de l'Anneau, un jeu de société édité en 2004.

Homonymes en Terre du Milieu